Седа́нка — топоним:

 Седанка — пригородный микрорайон Владивостока.
 Седанка — железнодорожная станция во Владивостоке.
 Седанка — река во Владивостоке, впадает в Амурский залив.
 Седанка — река, правый приток рекиТигиль.
 Седанка — село в Тигильском районе Камчатского края.